Абу Са‘и́д ‘Абду-р-Рахма́н ибн ‘Абдулла́х аль-Га́фики (; вторая половина VII века — , около Пуатье, Франкское королевство) — арабский военачальник и государственный деятель, вали провинции Аль-Андалус Омейядского халифата (721—722 и 730—732).

Биография 
В 721 году Абду-р-Рахман впервые выступил в роли полководца против герцога Эда Великого, когда после поражения арабов под Тулузой собрал около Нарбонны бежавшие войска и двинул их обратно в Аквитанию. В течение нескольких последующих лет он успешно распространял свою власть над этой страной и достигнул берегов реки Луары.

В 730 году Абду-р-Рахман был во второй раз назначен халифом Хишамом на должность вали (наместника) Испании. Он намеревался проникнуть во Франкское королевство, но это удалось ему только в 731 году. 

В 732 году Абду-р-Рахман перешёл Пиренеи и вступил на франкскую территорию, в Бордо, разбив предварительно войска Отмана бен Абу Низа, наместника пограничных земель, и его союзника, герцога Аквитанского, бежавшего к Карлу Мартеллу и призвавшего на помощь его и лангобардского короля Лиутпранда. Арабы потерпели полное поражение в битве при Пуатье в октябре 732 года. Абду-р-Рахман пал в битве. Однако потери христиан были столь велики, что они не были в силах преследовать неприятеля.

Эта победа имеет большое значение — она спасла Западную Европу от вторжения сарацин.

Примечания

Литература 
 Lévi-Provençal, Évariste, updated by, ¨ and Molénat, Jean-Pierre, “ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAbdallāh al-Ghāfiqī”, in: Encyclopaedia of Islam, THREE, Edited by: Kate Fleet, Gudrun Krämer, Denis Matringe, John Nawas, Everett Rowson.
 Reino. «Les invasions des Sarrasins en France» (Париж, 1836)
 Alten — Handbuch fur Heer und Flotte.

Ссылки 
 Басовская Н. Абд ар-Рахман — арабский полководец Средневековья // YouTube (22 февр. 2017 г.).

Родившиеся в VII веке
Персоналии ранней истории ислама
Военачальники Омейядского халифата
Военачальники VIII века
Правители Европы VIII века
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах
Персоналии:Реконкиста